Foudeqush (nacida como Angela Paola Maldonado Flores, Monclova, México) es una cantante mexicana de electro pop, conocida por su participación en el soundtrack de la película Black Panther: Wakanda Forever (2022) con los temas Con la Brisa y No digas mi nombre.

Referencias 

Cantantes de México
Nacidos en Monclova
Artistas de México